Lemmon se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Gill Lemmon
 Betty Ann Elberson Lemmon